Quai des Belges bezeichnet:

 Quai des Belges (Marseille), einen zentralen Verkehrsknotenpunkt in Marseille
 Quai des Belges (Straßburg), einen zentralen Verkehrsknotenpunkt in Straßburg